Адамишин — русская фамилия.

Известные носители 
 Адамишин, Анатолий Леонидович (род. 1934) — российский дипломат, государственный деятель.
 Адамишин, Виктор Михайлович (1962—1995) — капитан милиции, Герой Российской Федерации.